Roberto Heleno Azevedo da Silveira (Curitiba, 02 de janeiro de 1950 — Curitiba, 20 de abril de 2010) foi um médico e professor brasileiro.

Médico homeopata, professor da Faculdade de Medicina da UFPR e conferencista espírita paranaense, foi apresentador do programa televisivo "Comentando o Evangelho", exibido em Curitiba pela CWB TV entre 2007 e 2010.

Biografia 
Filho do também médico Heleno Azevedo da Silveira e de Virgínia Baptista dos Santos, o "doutor Roberto" foi responsável por importante trabalho social e filantrópico junto a comunidades materialmente carentes da periferia de Curitiba. Foi casado com Maria de Fátima Azevedo Silveira, com quem teve 3 filhos.

Sua atuação no movimento espírita se iniciou na Sociedade Espírita Capa dos Pobres, onde atuou como dirigente de grupos de estudo, mediúnicos e palestras. Foi expositor e conferencista em diversos Centros Espíritas e também na Associação Médico Espírita do Paraná

Faleceu no Hospital Santa Cruz, em Curitiba, no dia 20 de abril de 2010.

Ligações externas 
 Associação Médico Espírita do Paraná
 Sociedade Espírita Capa dos Pobres

Naturais de Curitiba
Professores da Universidade Federal do Paraná
Médicos do Paraná
Espíritas do Brasil